Vescomtat de Rohan, jurisdicció feudal a Bretanya
 Casal de Rohan, gran família de França originada a Bretanya
 Rohan (Bretanya) municipi francès a Bretanya.
 Ròhan, regne imaginari de Tolkien